Příjmení Honzák nese více různých osobností:

 Albína Honzáková (1877–1973) – česká středoškolská profesorka, jedna z předních pracovnic českého ženského hnutí a editorka feministické literatury
 Anna Honzáková (1875–1940) – česká lékařka
 Jaromír Honzák (* 1959) – český jazzový kontrabasista
 Jura Sosnar-Honzák (1914–1989) – český a československý odbojář, novinář a politik
 Lenka Honzáková (* 1978) – česká gymnastka
 Radkin Honzák (* 1939) – český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog